Cette page recense la liste des terras de la série télévisée d'animation Les Faucons de l'orage.

Terra Atmosia 
La capitale administrative de l'Atmos libre, c'est là qu'est le cristal d'aurore et le Conseil des Seigneurs du Ciel. La terra est fortement peuplée avec un rôle influent sur le reste de l'Atmos. La terra est protégée par les Aigles Rouges qui étaient autrefois dirigés par Carver avant qu'il ne trahisse Atmosia et ne soit jeté en prison..

Cyclonia 
La terra des cycloniens, sombre, rouge. Elle est la plus grande Terra de l'Atmos connu. C'est la capitale de l'Empire cyclonien qui règne également sur le plus grand nombre d'autres terras. Il est utilisé par Maîtresse Cyclonis comme base de ses intrigues. Terra Cyclonia possède également la plus grande armée de l'Atmos connue, composée d'un certain nombre de commandants donnant des ordres aux soldats Talon. Les commandants cycloniens sont eux-mêmes dirigés par le Dark Ace, le Ravess et le Snipe.

Les terres de lave 
Inhospitalier, cet endroit a des pics de terre, des rivières de lave et des vers de laves géants. Il y fait très chaud.

Terra Gale 
Une terra dont les habitants ont été capturés pour l'usine de traitement des cristaux. Wren et sa petite fille Dove résistent aux attaques de cycloniens en les bombardant avec des toilettes et des matelas (oui, ce n'est pas très brillant, mais sa marche).

Terra Rex 
C'est la terra des Ducs de Rex, avec un grand stade.

Terra Glockenchime 
C'est la terra de la tour qui émet la pulsation temporelle à travers tout l'Atmos.Sans elle, aucun instrument de bord ne peut fonctionner, ce qui ferait que les vaisseaux partirait à la dérive.

Terra Toundra 
Contrôlée par les cycloniens, cette terra est une grande exploitation minière à ciel ouvert.

La gorge noire 
C'est une énorme crevasse et grotte sombre, elle abrite plein de créatures de l'obscurité.Elle absorbe l'énergie cristale.

Terra Bogaton 
La terra des Raptors,ils ont une forteresse et le système de défense par cannons le plus sophistiqué de tout l'Atmos.

Terra Saharr 
C'est une terra désertique (autant des dunes de sable que des formes rocheuses),parfaite pour la grande course de l'Atmos. Elle est très grande. La course annuelle Great Atmos Race est organisée sur la terra par Blister et les Third Degree Burners, l'escadrille de défense de la terra.

Terra Blizzaris 
C'est une terra qui auparavant était un désert très chaud, très apprécié des Raptors. Il a été transformé en désert de glace par les Zeros Absolus à l'aide d'un Cristal de Blizzard.

Terra Vapos
Une ancienne et mystérieuse terra, considérée comme un mythe, c'est une cité riche de marbre et d'or mais elle est ravagée par des créatures volantes.

Terra sans fond 
Avec un dense brouillard, des formations rocheuses et des épaves de vaisseaux, c'est le repère de Naufrageurs.

Terra Amazonia 
Il y a sur cette terra de la forêt dense, presque pas d'habitants à part quelques-uns qui vivent dans des cabanes dans les arbres, il y a aussi des rivières et des chutes. La terra est protégée par les Princesses de l'air.

Le camp du Colonel 
C'est la forteresse et la maison du Colonel.

Terra Zartacla 
Il y a une forêt dense qui abrite une multitude d'espèces. C'est là qu'est la prison qui appartient aux Cycloniens, en particulier à Mr Moss et son équipe (voir Les Faucons de l'orage). Ceux-ci possèdent des bêtes de traque et des corbeaux qui repèrent les évadés par le ciel.

Terra Xoam 
C'est là qu'est la mystérieuse Cité Interdite.

Terra Neon 
C'est là qu'est le grand parc d'attraction de l'Atmos.

L'académie des buzzards 
Les cycloniens recrutent des jeunes pour l'académie pour Cyclonia. C'est  une centre d'entraînement cyclonien construit par les Cycloniens; en conjonction avec un programme de recrutement de propagandistes, l'Académie s'est efforcée d'augmenter leurs rangs. L'académie contient de la propagande cyclonienne qui vise à attirer des étudiants potentiels à rejoindre l'empire cyclonien.

L'académie a finalement été fermée et remplacée par l'académie des Seigneurs du Ciel, construite par les Rebel Ducks avec Starling à la tête de l'Académie.

Le triangle interdit 
C'est une section de l'Atmos où il n'y a personne à part des sirènes, où les instruments de bord ne fonctionnent plus.

Terra Tornioll 
C'est la terra des torniolls, des gars considérés comme des brutes. C'est la terra d'origine de Junko.

Articles connexes 
 Les Faucons de l'orage
 Liste des cristaux dans Les Faucons de l'orage

Terras